Noordelijke zilverdwergijsvogel
 Zuidelijke zilverdwergijsvogel